Das Ladies Championship Gstaad 2018 war ein Damen-Tennisturnier in Gstaad. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 16. bis 22. Juli 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Kiki Bertens im Einzel und die Paarung Kiki Bertens/Johanna Larsson im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Ladies Championship Gstaad 2018 fand vom 14. bis 15. Juli 2018 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Saanen